

События 
 Консулы Имп. Цезарь М.Аврелий Проб А. и Гай Юний Тибериан.
 Проб победил Прокула, императора Галлии. Проб вступил в Рим и устроил для народа грандиозные зрелища. Общее преодоление политического кризиса. Империя вновь объединена.
 Муюн Шегуй получил от императора титул великого шаньюя.
 281—ок. 284 — Шаньюй сяньби Муюн Шегуй.

Родились 
 Акилина Старшая — христианская мученица и святая III века.
 Феодор Стратилат — христианский святой.

Скончались 
 Боноз (узурпатор) — римский император-узурпатор.
 Прокул — римский император-узурпатор в 280 году.

См. также